The Girl Hater – cortometraggio del 1915 diretto da Edward Morrissey
The Girl Hater – cortometraggio del 1924 diretto da William Watson